

Sigle 
 Queen's University of Ireland – università irlandese esistita nel XIX secolo

Codici 
 qui – codice ISO 639-3 della lingua quileute
 QUI – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Quindío (Colombia)
 QUI – codice ISO 3166-2:PH della Provincia di Quirino (Filippine)

Fumetti 
Qui – uno dei tre nipotini di Paperino
Qui (Here) – fumetto di Richard McGuire

Musica 
Qui – singolo di Antonello Venditti del 1984
Qui/Solo un uomo in più – singolo di Rossella del 1974
Qui, gruppo di rock indipendente statunitense

Altro 
 Qui – in italiano "questo luogo", posizione dove il soggetto si trova, fisicamente o altrove
 Qui – Documentario-inchiesta sui NO TAV di Daniele Gaglianone  durata 120 min. – Italia 2014

Altri progetti